Il singolare del Paris Open 1992 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Boris Becker ha battuto in finale Guy Forget 7-6 (7-3), 6-3, 3-6, 6-3.

Teste di serie

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Paris Open 1992
ATP Tour 1992